

Cinema 
 Policeman – film del 1971 diretto da Sergio Rossi
 Policeman (Hašoṭer) – film del 2011 diretto da Nadav Lapid

Musica 
 Policeman – singolo di Eva Simons del 2015